Barbora Záhlavová-Strýcová er forsvarende mester.

Seedning

 Dominika Cibulková (Første runde)
 Yanina Wickmayer (Anden runde)
 Mona Barthel (Semifinale)
 Aleksandra Wozniak (Anden runde)

<ol start="5">
 Romina Oprandi ''(Første runde)
 Barbora Záhlavová-Strýcová''(Kvartfinale) 
 Petra Martić ''(Anden runde)
 Lucie Hradecká (Finale)
</ol>

Finalerne

Kvalifikation
Seedning

  Lauren Davis (Kvalificeret)  
  Kristina Mladenovic (Kvalificeret)  
  Jessica Pegula (Kvalificeret Lucky Loser)  Chichi Scholl (Anden runde)

<li> Heidi El Tabakh (Kvalificeret) 
<li> Amra Sadiković (Første runde) 
<li> Maria Sanchez (Kvalificeret) 
<li> Julie Coin (Kvalifikationsfinalen)

Kvalificerede

  Lauren Davis 
  Kristina Mladenovic

<ol start="3">
 ''' Maria Sanchez 
  Heidi El Tabakh
</ol>

Lucky Loser

  Jessica Pegula

Lodtrækning

Første kvalifikationsturnering

Anden kvalifikationsturnering

Tredje kvalifikationsturnering

Fjerde kvalifikationsturnering

Referencer
 Main Draw
 Qualifying Draw

WTA Tour 2012